Зо́я Григо́рьевна Полу́нина (родилась 12 июня 1991 года в Богородицке) — российская хоккеистка, играющая на позиции защитника в дмитровском «Торнадо».

Карьера

Клубная 
Первый тренер — Александр Литвинцев. 

Первые шаги в хоккее начала в 14 лет (2005).  После ряда жизненных ситуаций решила добиться высокого уровня в профессиональном женском хоккее — "именно хоккей, не позволил опустить мне руки и идти дальше" (цитата).  Далее первое в жизни ответственное соревнование Спартакиада учащихся в 2007 году (Бердск) — Чемпионка России. первый свой профессиональный контракт подписала с Красноярск (Локомотив), сейчас Бирюса. 

Продолжила свою карьеру в  Красноярск «Локомотив» 2 года в составе команда стала бронзовым призером Чемпионата России, после чего подписала контракт с ведущим хоккейным клубом страны «Торнадо» (Дмитров МО) Неоднократно получала предложения переехать за океан, но часто отказывалась от них. В 2012 году была зарегистрирована для драфта Канадской женской хоккейной лиги.

В сборной 
В 2010 году вошла в состав сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде в Ванкувере, став первой российской «зимней» спортсменкой, представляющей Якутию в составе сборной. Играла на чемпионате мира 2009 год — Хямеэнлинна (Финляндия), 2011 года в Швейцарии, 2012 год — Берлингтон (Вермонт) США. Все клубные достижения работала под руководством Чистякова Алексея Владимировича.

Околохоккейные предпочтения 
В настоящий момент изучает английский язык: по её словам, недостаточно уверенное владение английским сказывалось на её решениях об отказе переезжать за океан. Лучшими женскими сборными мира считает заокеанские сборные Канады и Америки. Не переносит ленивых, не добрых и не честных и не умных людей. Закончила спортивную карьеру в 2014 году, оставив подготовку к ОИ 2018, и в 2015 год стала Мамой, и считает это главным достижением в своей жизни. В 2014—2015 годы — Генеральный Менеджер НП ХК "Комета", последующие сезоны не смогли продолжить  играть в Чемпионате страны из-за не утвержденного бюджета.   

Имеет 1 высшее образование по специальности: специалист по физической культуре и спорту. В 2016 году поступила на магистратуру в РАНХиГС по специальности юриспруденция. 2019 — сдача магистерской работы. На данный момент занимается саморазвитием и воспитанием дочери.

Достижения 
 Чемпион России: 2009, 2011, 2012, 2013
Серебряный призер чемпионата России:  2008, 2010, 2014
Обладатель Кубка европейских чемпионов: 2010, 2012, 2013, 2014
Победитель Czech Womens Cup: 2010, 2011, 2012, 2013
Мастер Спорта Международного Класса (МСМК)
 Включена в Аллею Славы в г. Якутске как первый спортсмен на зимних  ОИ от Республики.
 Представлена наградам и  медалями
 Участница ОИ в Ванкувере 2010
 Бронзовый призер Зимней Универсиады 2013 Трентино (Италия)  
 Чествование президента страны В.В.Путина

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Драфта Канадской женской хоккейной лиги 

Хоккеистки России
Игроки женской сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Игроки ЖХК «Торнадо»
 *